Die Liste der Mannschaftskader der Ekstraliga (Schach) 2014 enthält alle Spieler, die für die polnische Ekstraliga im Schach 2014 gemeldet wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die teilnehmenden Mannschaften durften neben sechs Stammspielern (dabei musste an Brett 6 eine Frau aufgestellt werden) beliebig viele Ersatzspieler melden. Während GKS Pniówek 74 Pawłowice acht Spieler meldete, umfasste der Kader von WASKO HetMaN Szopienice 15 Spieler. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während KSz Polonia Votum Wrocław und TS Wisła Kraków in allen Runden die gleichen sechs Spieler einsetzten, spielten bei UKS Rotmistrz Grudziądz zehn Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt wurden 77 der 114 gemeldeten Spieler eingesetzt, 42 Spieler bestritten alle Wettkämpfe.

Punktbeste Spieler mit je 7 Punkten waren Jacek Tomczak, Robert Kempiński (beide Gliwice), Dimitrios Mastrovasilis (Wrocław) und Monika Soćko (Szopienice), wobei Tomczak 8 Partien spielte, die übrigen Genannten je 9. Jacek Marks (Pułtusk) gewann seine einzige Partie und erreichte damit als einziger Spieler 100 %.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer; bei Frauen ist sowohl die Position in der Frauen-Rangliste (mit vorangestelltem „W“) als auch eingeklammert die offizielle Ranglistennummer angegeben
 Titel: FIDE-Titel zum Zeitpunkt des Turniers (Stand: Mai 2014); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeisterin der Frauen, WIM = Internationale Meisterin der Frauen, WFM = FIDE-Meisterin der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Turnierbeginn (Stand: Mai 2014), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß FIDE-Elo-Liste vom Mai 2014; CZE = Tschechische Republik, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, LTU = Litauen, POL = Polen, RUS = Russland, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

KSz Polonia Votum Wrocław

KSz HetMaN Szopienice

Akademia Szachowa Future Processing Gliwice

GK Baszta MOS Żnin

KSz Stilon Gorzów Wielkopolski

KSz Warsaw Sharks Warszawa

UKS Rotmistrz Twoja Szkoła Grudziądz

TS Wisła Kraków

MLKS Nadnarwianka Pułtusk

GKS Pniówek 74 Pawłowice

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)
 Meldungen und Ergebnisse bei chessarbiter.com (englisch, polnisch)

Ekstraliga (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 2014
Ekstraliga Schach 2014